Курдистан (Иран) може да се односи на:

Ирански Курдистан, део историјске регије Курдистан на подручју Ирана.

Покрајина Курдистан, покрајина у Ирану.